Tisová est un toponyme qui peut désigner :

Tisová, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Tisová, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie